Рехобот:

 Рехобот - місто в Намібії
 Рехобот - бантустан Південно-Західної Африки